Arce del azúcar puede referirse a una de estas dos especies:
Acer saccharinum, Arce plateado.
Acer saccharum, Arce azucarero.